Ко́шель — прізвище. Відомі носії:

 Кошель Антоніна Володимирівна (1954) — білоруська гімнастка, олімпійська чемпіонка 1972 року.
 Кошель Микола Якович (* 1925) — український художник.
 Кошель Олексій Миколайович (1973) — український громадський діяч, політичний експерт, історик, журналіст, поет.
 Кошель Петро Агейович (1946) — радянський, російський письменник, історик, перекладач.
 Кошель Сергій Вікторович (1986) — білоруський футболіст, нападник.
 Кошель Степан Миколайович (1919—1993) — Герой Радянського Союзу.
 Кошель Федір Федорович (1913—1944) — Герой Радянського Союзу.

Українські прізвища
Білоруські прізвища